Gerichtshof steht für:

 die obersten Gerichte verschiedener Länder, siehe Oberstes Gericht (hier auch weiterführende Links)

Gerichtshof ist Namensbestandteil verschiedener Gerichte:

international:

 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, ein auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) eingerichteter Gerichtshof, Sitz im französischen Straßburg
 Gerichtshof der Europäischen Union, eines der sieben Organe der Europäischen Union (Art. 19 EU-Vertrag)
 Interamerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte, ein unabhängiges Gericht, Sitz in San José, Costa Rica, 1979 auf Grundlage der Amerikanischen Menschenrechtskonvention (AMRK) gegründet 
 Internationaler Gerichtshof (kurz IGH), das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, Sitz im Friedenspalast in Den Haag (Niederlande)

länderbezogen:

 Bundesgerichtshof in Karlsruhe, das oberste Gericht der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der ordentlichen Gerichtsbarkeit und damit letzte Instanz in Zivil- und Strafverfahren
 Dienstgerichtshof für Richter, Deutschland
 Oberster Gerichtshof (Japan)
 Oberster Gerichtshof (Österreich)
 Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten
 Oberster Gerichtshof von Kanada
 Verfassungsgerichtshof (Österreich)
 Verwaltungsgerichtshof (Österreich)
Verwaltungsgerichtshof als Bezeichnung der Oberverwaltungsgerichte in einigen Bundesländern in Deutschland, siehe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg und Hessischer Verwaltungsgerichtshof
 Verfassungsgerichtshof als Bezeichnung des Landesverfassungsgerichts in einigen deutschen Ländern
 Volksgerichtshof
 Zentralamerikanischer Gerichtshof

Siehe auch:
 Berliner Gerichtshöfe
 Gericht